Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 celebrats a la ciutat d'Atenes (Grècia) es disputà una competició en categoria masculina de voleibol platja, que unida a la competició en categoria femenina formà part del programa oficial de voleibol platja.

La competició es realitzà entre els dies 14 i 25 d'agost de 2004 a Centre Olímpic de Voleibol platja, i participaren un total de 48 jugadors de 18 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Primera ronda 
Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F
La parella grega es lesionà abans de realitzar l'últim partit contra la parella argentina, motiu pel qual els argentins guanyaren el partit 21-0 i 21-0.

Segona ronda

Quadre final

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Voleibol platja masculí 2004 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2004
Voleibol platja als Jocs Olímpics